Apostolos Andreas (gr. Απόστολος Ανδρέας) bezeichnet:

 Kloster Apostolos Andreas, zypriotisch-orthodoxes Kloster in Rizokarpaso/Dipkarpaz, Türkische Republik Nordzypern
 Kap Apostolos Andreas, Kap auf der Insel Zypern